Минёр (от  — копающий землю, шахтёр) — военный специалист, чья работа связана с минами — установкой (минированием), обслуживанием, разминированием.

Для армейских специалистов ныне употребляется термин сапёр; на флоте минёр — специалист по использованию минного и противоминного оружия.

Ранее большая полость в конце подземного тоннеля (обрушение которой вызывало провал в образовавшуюся воронку вражеских укреплений или техники) и получила название мина. В русском языке её называли горном. Поэтому специалистов в минной войне стали называть горокопами или минёрами.

См. также 
 Гвардейская бригада минёров

Военные профессии